Les Masters de snooker 1994 ont eu lieu du 6 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Alan McManus remporte le seul titre majeur de sa carrière en battant Stephen Hendry dans une finale 100% écossaise. Il met ainsi fin à la série de cinq victoires consécutives de Hendry aux masters de snooker. En six participations, Hendry a atteint la finale du tournoi à chaque fois.

Matchs d'invitation 
Les vainqueurs de ces matchs sont qualifiés pour le tableau final et se voient attribuer les têtes de séries 15 et 16.

Tableau final

Références

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 1994
Snooker en 1994
Sport en février 1994
1994